Lisa Raymond e Rennae Stubbs hanno battuto in finale Kimberly Po-Messerli e Nathalie Tauziat 6-2, 5-7, 7-5.

Teste di serie

 Lisa Raymond /  Rennae Stubbs (Campionesse)
 Virginia Ruano Pascual /  Paola Suárez (terzo turno)
 Cara Black /  Elena Lichovceva (semifinali)
 Kimberly Po-Messerli /  Nathalie Tauziat (finale)
Assente
 Nicole Arendt /  Caroline Vis (primo turno)
 Martina Navrátilová /  Arantxa Sánchez Vicario (quarti di finale)
 Alexandra Fusai /  Rita Grande (primo turno)

 Serena Williams /  Venus Williams (terzo turno)
 Tina Križan /  Katarina Srebotnik (quarti di finale)
 Nicole Pratt /  Olena Tatarkova (primo turno)
 Conchita Martínez /  Anabel Medina Garrigues (primo turno)
 Justine Henin /  Meghann Shaughnessy (secondo turno)
 Émilie Loit /  Anne-Gaëlle Sidot (primo turno)
 Anke Huber /  Barbara Schett (secondo turno)
 Magüi Serna /  Patricia Tarabini (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

US Open 2001